Laveline ist der Name dreier Gemeinden im französischen Département Vosges:

Ban-de-Laveline
Laveline-devant-Bruyères
Laveline-du-Houx